Skrzecz ist der Familienname folgender Personen:

 Grzegorz Skrzecz (1957–2023), polnischer Boxer
 Paweł Skrzecz (* 1957), polnischer Boxer